Манес (Manes) може да се отнася за:

 Манес, първият цар на Меония (по-късно Лидия)

 Мани, персийски проповедник
 Мани (област), област в Гърция